Mats Lindberg kan syfta på:

 Mats Lindberg (politiker) (född 1945), svensk socialdemokratisk politiker
 Mats Lindberg (statsvetare) (född 1947), svensk professor i statskunskap vid Örebro universitet
 Mats Lindberg (regissör), svensk regissör och manusförfattare
 Mats Lindberg (ishockeyspelare)